Джазовый стандарт (), также эвергрин () — музыкальное сочинение как часть общеизвестного джазового репертуара. Джазовый стандарт — чаще всего популярная песня, реже инструментальная пьеса — используется джазменом как основа для индивидуальной или ансамблевой обработки, в условиях спонтанного музицирования либо в студии звукозаписи. 
Количество джазовых стандартов точно не установлено (несколько сот пьес).

Общая характеристика 
Джазовый стандарт реализуется музыкантом-солистом или джазовым ансамблем (при спонтанном ансамблевом музицировании музыкальную пьесу-прототип должны знать все участники ансамбля). В ходе обработки джазмен варьирует (обычно в сторону усложнения) не только тему (мелодию), но и гармонию, ритм, фактуру и другие элементы пьесы-прототипа, которые он индивидуально выделяет как наиболее характерные. В некоторых случаях при обработке тема может вовсе не звучать, а джазовый стандарт опознаётся знатоками и ценителями джаза по характерным гармониям, фактурным оборотам (например, basso ostinato), ритмическому рисунку и т.п.

Некоторые джазовые стандарты написали джазмены, но большинство их — популярные песни 1920-х — 1940-х гг., выпущенные нью-йоркскими издательствами Tin Pan Alley, песни из бродвейских мюзиклов, из голливудских и европейских кинофильмов. 
Позже стандарты стали приходить из академической музыки, латиноамериканской босса-новы, музыки популярных групп (например, «Битлз»). Знать наиболее ходовые стандарты считается в среде джазменов обязательным. Издаются специальные сборники стандартов, так называемые jazzbooks и realbooks.

Ниже следуют избранные джазовые стандарты в хронологическом порядке (указаны только композиторы, поскольку стихи не являются предметом джазовой обработки).

Стандарты 1910-х годов 
 St. Louis Blues (Уильям Кристофер Хэнди, 1914)
 Indiana (Джеймс Хэнли и Баллард МакДональд, 1917)
 After You’ve Gone (Тёрнер Лайтон, 1918)

Стандарты 1920-х годов 
 King Porter Stomp (Джелли Ролл Мортон, 1923)
  (Джордж Гершвин, 1924)
  (Джордж Гершвин, 1924)
 Sweet Georgia Brown (Бен Берни и Масео Пинкард, 1925)
 Honeysuckle Rose (Фэтс Уоллер, 1929)
 Stardust (Хоги Кармайкл, 1929)
 What Is This Thing Called Love? (Кол Портер, 1929)

Стандарты 1930-х годов 
 I Got Rhythm (Джордж Гершвин, 1930) 
 Body and Soul (Джонни Грин, 1930)
 Night and Day (Кол Портер, 1932) 
 I Can’t Get Started (with You) (Вернон Дюк, 1935)
 Summertime (Джордж Гершвин, 1935)
 My Funny Valentine (Ричард Роджерс, 1937)
 All the Things You Are (Джером Керн, 1939)
 Caravan (Дюк Эллингтон и Хуан Тизол, 1936)

Стандарты 1940-х годов 
 How High the Moon (Морган Льюис, 1940)
 Take the 'A' Train (Билли Стрейхорн, 1941)
 Lover Man (Oh, Where Can You Be) (Джимми Дейвис и Роджер Рамирес, 1942)
 Night in Tunisia (Диззи Гиллеспи, 1942) 
 'Round Midnight (Телониус Монк, 1944)
 Stella by Starlight (Виктор Янг, 1946)
 Autumn Leaves (Жозеф Косма, 1947)
 The Night Has A Thousand Eyes (Джерри Брайнин, 1948)

Стандарты 1950-х годов 
 Here’s That Rainy Day (Джимми ван Хьюзен, 1953)
 My One and Only Love (Гай Вуд, 1953)
 Misty (Эрролл Гарнер, 1954)
 Satin Doll (Дюк Эллингтон и Билли Стрейхорн, 1958)
 Take Five (Пол Дезмонд, 1959)
 Дезафинадо (А. К. Жобин, 1959)

Стандарты 1960-х годов 
 Девушка из Ипанемы (А. К. Жобин, 1962)

См. также 
 Поп-стандарты, или так называемая традиционная поп-музыка

Примечания

Литература 
 Friedwald W. Stardust melodies. New York: Pantheon Books, 2002. 416 pp. (подробный анализ и история интерпретаций 12 джазовых стандартов)
 Gioia T. The Jazz Standards: A guide to the repertoire. New York: Oxford University Press, 2012. 528 p. ISBN 978-0-19-993739-4.

Ссылки 
 Список эвергринов с детальной фактологией 

Музыкальные термины